Ötlingen, een stadsdeel van Weil am Rhein 
Ötlingen, een stadsdeel van Kirchheim unter Teck